Lucy Glanville (ur. 16 października 1994 w Sydney) – australijska biathlonistka, uczestniczka Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich.

Osiągnięcia

ZIO

Mistrzostwa Świata

Mistrzostwa Świata Juniorów

Mistrzostwa Europy

Linki zewnętrzne 
 Profil zawodniczki w bazie IBU

Australijscy biathloniści
Urodzeni w 1994